Hab ich nur Deine Liebe steht für folgende Filme:

 Hab’ ich nur Deine Liebe (1953), österreichischer Film von Eduard von Borsody
 Hab’ ich nur Deine Liebe (1989), deutscher Film von Peter Kern